Ylva Martinsen, née Lindberg (le  à Umeå) est une joueuse suédoise de hockey sur glace qui a évolué en ligue élite féminine en tant que défenseure  puis est devenue entraîneuse. Elle a remporté une médaille d'argent olympique aux Jeux olympiques de 2006 à Turin et médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2001-2002 || M/B Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 2002-2003 || M/B Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2003-2004 || M/B Hockey ||Division 1 féminine || || || || || || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2004-2005 || M/B Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 5 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
| 2005-2006 || M/B Hockey || Division 1 féminine || || || || || || 4 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2006-2007 || Segeltorps IF || Division 1 féminine || || || || || || 3 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2007-2008 || Segeltorps IF || SDHL || 13 || 4 || 6 || 10 || 36 || 4 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2008-2009 || Segeltorps IF || SDHL || 9 || 2 || 5 || 7 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Segeltorps IF || SDHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 1993 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat d'Europe  ||3||0||3||3||2||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1994 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde ||5||1||0||1||2||align="left"| Cinquième place
|-
| 1995 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat d'Europe ||5||1||0||1||0||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1998 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques ||5||0||0||0||2||align="left"| Cinquième place
|-
| 1999 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde ||5||1||3||4||2||align="left"| Quatrième place
|-
|2000 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde ||5||0||0||0||4||align="left"| Quatrième place
|-
| 2001 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde ||5||0||0||0||4||align="left"| Septième place
|-
| 2002 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques ||5||0||1||1||4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2004 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde ||5||1||1||2||6|| align="left"| Quatrième place
|-
|2005 ||align="left"|   ||align="left"| Championnat du monde ||5||0||1||1||2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2006 ||align="left"|   ||align="left"| Jeux olympiques ||4||1||2||3||2||align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Joueuse suédoise de hockey sur glace
Naissance en juin 1976
Portail:Biographie/Articles liés/Sport
Naissance à Umeå
Médaillée d'argent olympique suédoise
Médaillée de bronze olympique suédoise
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Défenseuse de hockey sur glace
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois